"Rivoli" pode significar:
 Rivoli, comuna italiana do Piemonte
 Castello di Rivoli, palácio na comuna homónima
 Teatro Rivoli, teatro português
 Batalha de Rivoli, batalha das guerras napoleónicas
 Rivoli Veronese, comuna italiana do Vêneto
 Rue de Rivoli, rua de Paris

Desambiguações de topônimos